Ciortești se poate referi la:

 Ciortești, Iași, reședința comunei cu același nume
 Ciortești, Vâlcea